Влашки језик се може односити на:

 Влашки језик
 Старорумунски језик
 Цинцарски језик